La Madeleine bezeichnet:
 La Madeleine, historischer Siedlungsplatz in Frankreich, Département Dordogne
 La Madeleine (Abri), eine prähistorische Fundstätte in Frankreich, Département Dordogne
 La Madeleine (Nord), eine französische Gemeinde im Département Nord
 La Madeleine (Paris), eine Kirche in Paris

Siehe auch:
 La Magdeleine
 Madeleine